Jan Blomqvist kan avse:

Jan Blomqvist (militär) (född 1940), militär.
Jan Blomqvist (sportjournalist) (född 1967), sportjournalist.